Роде́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Бозуль. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12201.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 140 км северо-восточнее Тулузы, в 17 км к северу от Родеза.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 588 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 465 были экономически активными, 123 — неактивными (показатель активности — 79,1 %, в 1999 году было 76,1 %). Из 465 активных работали 448 человек (243 мужчины и 205 женщин), безработных было 17 (7 мужчин и 10 женщин). Среди 123 неактивных 46 человек были учениками или студентами, 48 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мишель (XII век). Памятник истории с 1991 года
 Церковь Ланьяк (XV век). Памятник истории с 1983 года
 Замок Дальмейрак (XVI век). Памятник истории с 1993 года
 Пещера Сент-Тарсиз
 Дольмен. Памятник истории с 1994 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон